Ибраги́м Ю́рьевич Цалла́гов (; ) — российский футболист, защитник клуба «Сочи». Двоюродный брат Дзамболата Цаллагова.

Карьера 
Ибрагим Цаллагов — воспитанник самарских «Крыльев Советов». С января 2010 года являлся одним из основных игроков клуба «Крылья Советов». Дебютировал 13 марта 2010 года в матче против «Зенита». Первый гол за «Крылья Советов» Цаллагов забил 2 октября, в матче против «Алании». В конце сезона 2010 года номинировался на премию «Первая пятёрка», как один из лучших молодых игроков сезона. Постепенно Цаллагову удалось стать основным игроком команды, а затем одним из её лидеров и старожилов.

30 декабря 2016 года было объявлено о переходе Цаллагова в «Зенит», соглашение было рассчитано на 3,5 года. 2 августа 2017 года на правах аренды перешёл в московское «Динамо». 27 июля 2018 года на правах аренды перешёл в казанский «Рубин», арендное соглашение рассчитано до конца сезона 2018/19.

В июле 2019 года перешёл вместе с Иваном Новосельцевым в «Сочи».

Карьера в сборной 
9 февраля 2011 года в Турции в товарищеской встрече против Украины дебютировал за молодёжную сборную России. Участник Чемпионата Европы по футболу среди молодёжных команд 2013.

Достижения 
 «Зенит»
 Бронзовый призёр чемпионата России: 2016/17

 «Сочи»
 Серебряный призёр чемпионата России: 2021/22

Клубная статистика

Примечания 

Футболисты России
Игроки сборной России по футболу (до 21 года)
Игроки ФК «Крылья Советов»
Игроки ФК «Зенит» Санкт-Петербург
Игроки ФК «Динамо» Москва
Игроки ФК «Рубин»
Игроки ФК «Сочи»